Do rywalizacji w trzeciej rundzie Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 przystąpiło 12 reprezentacji. Zostały one podzielone na cztery grup, w których znalazły się po 3 zespoły. Zwycięzca grupy awansował do półfinału, drużyna z drugiego miejsca rozegrała mecze o miejsca 5-8, a zespół, który zajął ostatnią pozycję rozegrał mecze o miejsca 9-12.

Do grupy Q trafiły reprezentacje Bułgarii, Hiszpanii oraz Kuby.

Mecze w grupie Q rozegrane zostały pomiędzy 4 a 6 października w Nelson Mandela Forum we Florencji.

Tabela

Mecze

Hiszpania - Bułgaria 
Poniedziałek, 4 października 2010
21:05 (UTC+2) - Nelson Mandela Forum, Florencja - Widzów: 3 200Czas trwania meczu: 123 minuty

Kuba - Hiszpania 
Wtorek, 6 października 2010
21:05 (UTC+2) - Nelson Mandela Forum, Florencja - Widzów: 3 500Czas trwania meczu: 107 minut

Bułgaria - Kuba 
Środa, 6 października 2010
21:05 (UTC+2) - Nelson Mandela Forum, Florencja - Widzów: 4 200Czas trwania meczu: 135 minut

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010